3-й розыгрыш Всемирного Кубка чемпионов по волейболу среди женщин прошёл с 13 по 18 ноября 2001 года в двух городах Японии с участием 6 национальных сборных команд. Обладателем Кубка стала сборная Китая.

Команды-участницы 
 Япония — команда страны-организатора;
 Россия — чемпион Европы 2001;
 Китай — чемпион Азии 2001;
 США — чемпион Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна 2001;
 Бразилия — чемпион Южной Америки 2001;
 Южная Корея — по приглашению организаторов турнира.

Система проведения 
6 команд-участниц розыгрыша Всемирного Кубка чемпионов провели однокруговой турнир, по результатам которого определены итоговые места.

Результаты 

Сайтама
 13 ноября
 Китай — Россия 3:1 (33:35, 25:21, 25:19, 27:25); Южная Корея — США 3:1 (25:18, 25:21, 19:25, 25:23); Япония — Бразилия 3:0 (26:24, 25:20, 25:22).
 14 ноября
 Россия — Бразилия 3:2 (21:25, 25:20, 28:30, 25:16, 15:10); Китай — США 3:1 (25:20, 22:25, 25:22, 25:22); Япония — Южная Корея 3:1 (22:25, 25:18, 25:23, 25:19).

Фукуока
 16 ноября
 США — Россия 3:1 (18:25, 25:22, 25:20, 29:27); Китай — Япония 3:0 (25:21, 25:21, 25:21); Бразилия — Южная Корея 3:0 (25:21, 25:14, 25:15).
 17 ноября
 Россия — Япония 3:0 (25:17, 25:23, 25:13); Бразилия — США 3:2 (25:17, 21:25, 20:25, 25:22, 20:18); Китай — Южная Корея 3:0 (25:13, 25:15, 25:12).
 18 ноября
 Россия — Южная Корея 3:0 (25:14, 25:18, 25:14); Китай — Бразилия 3:1 (25:21, 25:17, 21:25, 25:23); Япония — США 3:1 (25:20, 24:26, 25:23, 25:18).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Чжан Цзин, Фэн Кунь, Ян Хао, Лю Яньань, Ли Шань, Чжоу Сухун, Чжао Жуйжуй, Чжан Юэхун, Чэнь Цзин, Сун Нина, Сюн Цзы, Линь Ханьин. Главный тренер — Чэнь Чжунхэ.

 : Наталья Морозова, Анастасия Беликова, Елена Тюрина, Елена Година, Наталья Сафронова, Евгения Артамонова, Елизавета Тищенко, Екатерина Гамова, Татьяна Грачёва, Елена Плотникова, Анжела Гурьева, Ольга Чуканова. Главный тренер — Николай Карполь.

 : Минако Онуки, Тикако Кумамаэ, Юка Сакураи, Синако Танака, Мэгуми Кавамура, Ёсиэ Такэсита, Канако Найто, Миюки Такахаси, Макико Хораи, Сатико Сугияма, Икуми Нисибори, Ай Отомо. Главный тренер — Масахиро Ёсикава.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Ян Хао
 Лучшая нападающая:  Елизавета Тищенко
 Лучшая блокирующая:  Екатерина Гамова
 Лучшая на подаче:  Миюки Такахаси
 Лучшая в защите:  Стэси Сикора
 Лучшая связующая:  Татьяна Грачёва
 Лучшая на приёме:  Вирна Диас
 Самая результативная:  Екатерина Гамова

Ссылки и источники 
 Всемирный Кубок чемпионов по волейболу среди женщин 2001 на сайте ФИВБ
 «Альманах Всероссийской федерации волейбола. Сезон 2001—2002».

Всемирный Кубок чемпионов по волейболу
2001 год в волейболе
Международные соревнования по волейболу в Японии
Ноябрь 2001 года
Спорт в Японии в 2001 году